John Churchill peut faire référence à : 
 John Churchill (1650-1722),  de Marlborough, homme politique et officier militaire anglais ;
 John Spencer-Churchill (1822-1883),  de Marlborough, homme politique britannique ; 
 John Strange Spencer-Churchill (1880-1947), frère de Winston Churchill ;
 John Spencer-Churchill (1897-1972),  de Marlborough ;
 John George Spencer-Churchill (1909-1992), fils de John Strange Spencer-Churchill  ;
 John Spencer-Churchill (né en 1926),  de Marlborough.